

Persone
 Aliprandi – antica famiglia originaria di Milano
 Bernardo Aliprandi – compositore e violoncellista italiano, padre di Bernardo Maria
 Bernardo Maria Aliprandi – compositore e violoncellista italiano, figlio di Bernardo
 Bonamente Aliprandi – scrittore italiano
 Carlo Aliprandi – vescovo cattolico italiano
 Caterina Aliprandi – monaca cristiana italiana, beata per la Chiesa cattolica
 Diego Aliprandi – politico italiano
 Diego de Sterlich Aliprandi – pilota automobilistico e imprenditore italiano
 Elena Aliprandi – nobile italiana
 Enrico Aliprandi – condottiero italiano
 Giovanni Aliprandi – nobile italiano
 Giovanni Aliprandi – attore teatrale e attore italiano
 Giovanni Antonio Aliprandi – banchiere italiano
 Giovanni Battista Aliprandi – architetto italiano
 Giuseppe Aliprandi – calciatore italiano
 Luigi Aliprandi – attore teatrale italiano
 Marcello Aliprandi – regista italiano
 Martino Aliprandi – giurista italiano
 Michelangelo Aliprandi (1527–1595 circa) – pittore italiano
 Pinalla Aliprandi – condottiero italiano
 Vittorio Aliprandi – politico italiano

Altro
 Cassina Aliprandi – antico comune lombardo, diventato in seguito Aliprandi, frazione di Lissone, provincia di Monza e Brianza
 Castello De Sterlich-Aliprandi – castello di Nocciano, provincia di Pescara
 Palazzo Aliprandi – palazzo nobiliare di Penne, provincia di Pescara
 Villa Bonomi Cereda Gavazzi Aliprandi – villa barocca di Desio, provincia di Monza e Brianza